Алекса́ндр Ива́нович Курдюко́в (, с. Инсар, Пензенская губерния — 5 марта 1959, Ленинград) — советский инженер-контр-адмирал (31.3.1944).

Биография 
В ВМФ с 1918; член компартии с 1925. Окончил 3 курса Морского инженерного училища (3.1915-11.1918), механический отдел Соединенных классов комсостава ВМС РККА и машиностроительный факультет Военно-морской академии (9.1920-11.1923) одновременно.

В службе с 1915 года. Гардемарин. Техник Окского бассейна в Рязани (11.1918-6.1919). В годы Гражданской войны начальник технической части Главного управления службы связи ВКВФ (7.1919-9.1920). Старший инженер-механик подводной лодки «Коммунар» (11.1923-4.1927), «Декабрист» (4.1927-5.1929), начальник плавмастерских (5.1929-11.1930), технический директор Морского завода (11.1930-2.1936), начальник отдела производственных предприятий Главвоенпорта КБФ (2.1936-2.1938).
Репрессирован в феврале 1938; восстановлен в кадрах ВМФ в июле 1940. Начальник отделения технического отдела СФ.

В Великую Отечественную войну вступил в прежней должности. Заместитель начальника технического отдела (6.1941-12.1943), тыла флота по вооружению (12.1943-5.1944). Из боевой характеристики: «Много приложил сил и энергии к сокращению сроков ремонта кораблей и вспомогательных судов СФ, улучшению качества ремонта, налаживанию и освоению на местных предприятиях выпуска новой, необходимой для действующего флота и фронта продукции, материально-техническому обеспечению флота и производственных предприятий, рассредоточению и сбережению от воздействия противника материальных ценностей судоремонтных предприятий и складов, рациональному использованию производственных емкостей и изысканию резервов… по обеспечению боевой деятельности СФ».
С мая 1944 начальник Управления вещевого и шхиперско-хозяйственного снабжения ВМФ. Из наградного листа на орд. Нахимова II ст.: «Опытный и требовательный руководитель. Приняв Управление вещевого и шхиперско-хозяйственного снабжения ВМФ после службы его на действующем Северном флоте, правильно нацеливал весь аппарат на выполнение поставленных задач по обеспечению ВМФ. В результате твердого и умелого руководства в сложных условиях работы промышленности и транспорта обеспечил снабжение кораблей и частей всеми видами вещевого и шхиперско-хозяйственного довольствия».

После окончания войны в прежней должности. Начальник Управления шхиперского снабжения (5.1946-3.1950), Управления судоремонтных предприятий и доков (3.1950-1.1952), Управления судоремонта (1-4.1952), в распоряжении УК (4-5.1952), уполномоченный КПА Управления судоремонта (5.1952-3.1955) ВМС, ТУ (3.1955-1.1958) ВМФ в Ленинграде. С января 1958 в запасе.

Похоронен на .

Награды 
 Орден Ленина (1945),
 2 ордена Красного Знамени (1944, 1950),
 орден Нахимова 2 степени (1945),
 орден Отечественной войны 1 степени (1944),
 орден Красной Звезды (1942),
 медали, именное оружие (1957).

Примечания

Литература 
 
 Йолтуховский В. М. Знаменитые люди Северного флота: Биографический словарь. — СПб., 2012. ISBN 978-5-903038-15-2

См. также 
 Список адмиралов, вице-адмиралов, контр-адмиралов ВМФ СССР (1940—1945)
 Список инженер-адмиралов, инженер-вице-адмиралов, инженер-контр-адмиралов ВМФ СССР (1940—1945)
 Список инженер-адмиралов, инженер-вице-адмиралов, инженер-контр-адмиралов ВМФ СССР (1946—1960)

Выпускники Морского инженерного училища
Участники Гражданской войны в России
Выпускники Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова
Члены КПСС
Репрессированные в СССР